Blutzeuge ist

 eine seit dem 17. Jahrhundert eingebürgerte Eindeutschung von Märtyrer
 Blutzeuge (Nationalsozialismus), ein darauf beruhender nationalsozialistischer Propagandabegriff

Siehe auch